Quantil bezeichnet

 Kennzahl einer Stichprobe in der Statistik, siehe Empirisches Quantil
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung oder der Verteilung einer Stichprobe, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)
 Schätzfunktion für Quantile auf Basis der Ordnungsstatistiken, siehe Stichprobenquantil